Flavia Domitilla maggiore (... – prima del 69) – moglie dell'Imperatore romano Vespasiano e madre degli imperatori Tito e Domiziano
 Flavia Domitilla minore (prima del 39-69) – augusta dell'Impero romano, figlia di Vespasiano e di Flavia Domitilla Maggiore, sorella di Tito e Domiziano
 Santa Flavia Domitilla (I secolo – 95-100) – nipote dell'imperatore romano Vespasiano e di Flavia Domitilla maggiore e figlia di Flavia Domitilla minore, venerata come santa